Diborid may refer to:

Aluminijum diborid, jedinjenje aluminijuma i bora
Hafnijum diborid, ultra visoko temperaturno keramičko jedinjeje hafnijuma i bora
Magnezijum diborid, jeftin i jednostavan superprovodnik
Renijum diborid, sintetički supertvrdi materijal
Titanijum diborid, ekstremno tvrdo keramičko jedinjenje koje se sastoji od titanijuma i bora
Zirkonijum diborid, visoko kovalentni refraktorni keramički material